Шата́лов (Шата́лова) — русская фамилия. Известные носители:

Шаталов 
 
 Шаталов, Валентин Васильевич (род.1938) — учёный в области переработки руд.
 Шаталов, Виктор Фёдорович (1927—2020) — советский педагог-новатор.
 Шаталов, Виталий Семёнович (род. 1930) — горный инженер, советский государственный и хозяйственный деятель.
 
 Шаталов, Евгений Трофимович (1908—1978) — советский геолог, первооткрыватель Колымского золота.
 Шаталов, Иван Степанович (1917—1971) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1971).
 Шаталов, Матвей Андреевич (1885—1961) — активный участник становления советской власти в Липецке.
 Шаталов, Николай Андреевич (1934—2010) — советский военачальник, генерал-майор.



См. также 
 Шаталово